

Geografia
 Blackmore – villaggio dell'Inghilterra, situato nella contea dell'Essex

Persone
 Clayton Blackmore – allenatore di calcio ed ex calciatore gallese
 Elizabeth Blackmore – attrice australiana
 Ginny Blackmore – cantautrice neozelandese
 Harry Blackmore Whittington – paleontologo e docente britannico
 Rachael Blackmore – fantina irlandese
 Richard Doddridge Blackmore – scrittore inglese
 Richie Blackmore – ex calciatore inglese
 Ritchie Blackmore – chitarrista inglese
 Susan Blackmore – psicologa britannica